Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1957.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, amtliches Organ der Sektion Tennis der DDR, Heft 4, Juli 1957

Anmerkungen 

1957
Tennisturnier 1957